Daru Salam kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Daru Salam (ort i Central River), 
 Daru Salam (ort i North Bank),